Cecílio de Souza é um escritor brasileiro nascido na cidade de Patrocínio, no estado de Minas Gerais.

É autor do livro "Ecos do Cotidiano", onde narra diversas situações embaraçosas e constrangedoras que viveu. Membro da Academia Patrocinense de Letras, periodicamente publica textos em jornal de sua terra natal, além de assinar artigos e editar revistas voltadas ao mundo de transportes.

Escritores de Minas Gerais
Naturais de Patrocínio